Enrique de Aguilera y Gamboa (Madrid, 1845 - 1922) fou un arqueòleg i polític espanyol, XVII marquès de Cerralbo, X comte d'Alcudia amb Grandesa d'Espanya. Estudià filosofia i dret a la Universitat de Madrid, però es dedicà a l'arqueologia, fou impulsor dels jaciments de Torralba, Aguilar de Anguita i Arcobriga (Aragó). Fins al 1898 fou força actiu com a delegat únic de la Comunió Tradicionalista, amb la qual fou diputat a Corts el 1872. Fou membre del Nuovi Lincei de Roma, de la Imperial Acadèmia Arqueològica de Berlín i de la Reial Acadèmia de la Història de Madrid. També fou un important col·leccionista de pintures i obres d'art, amb les quals el 1934 es va obrir el Museu Cerralbo.

Família i joventut 

Originari d'una aristocràtica família que durant segles resideixen a la província de Salamanca; els seus avantpassats se remunten al , i va ser el 1533 quan el seu avantpassat va ser nomenat marquès per Carles I. El seu pare, Francisco de Asís de Aguilera y Becerril, va ser el fundador i director del Gimnasio Real de Madrid (Casón del Buen Retiro) i es coneixia com a promotor d'exercicis físics, amb el suport d'una sèrie de màquines que va inventar ell mateix. Casat amb Maria Luisa de Gamboa y López de León, la parella va tenir 13 fills.

Enrique es va educar primer en el Col·legi de les Escoles Pies de San Fernando, més tard va estudiar Filosofia i Lletres i Dret a la Universitat Central de Madrid. Amb la mort del seu pare el 1867 Enrique com a fill gran va heretar el títol de compte de Villalobos, que li va assegurar un lloc a l'aristocràcia i una situació financera còmoda. La seva posició va canviar dramàticament en la dècada de 1870, quan, després de la mort sense descendència dels seus dos oncles paterns i la mort del seu avi patern, José de Aguilera i Contreras, es va convertir en el personatge masculí de més alt rang en la fila de successió familiar.

Per tant va heretar el Marquesat de Cerralbo, juntament amb molts altres títols aristocràtics, alguns d'ells els va cedir als seus germans. En virtut del marquesat de Cerralbo i comtat d'Alcudia va esdevenir gran d'Espanya. També va heretar part de l'enorme riquesa del seu avi, que incloïa una sèrie de propietats al sud de Lleó, la vila de Cerralbo i el palau de Sant Boal a Salamanca. El patrimoni d'Enrique era un dels més alts rangs de la noblesa espanyola i li va assegurar una vida d'opulència. Més tard es va multiplicar la seva fortuna pel matrimoni, les inversions prudents en borsa de valors i en el negoci ferroviari, i per heretar part de la fortuna del marquès de Monroy, cosa que li va permetre adquirir noves finques a Madrid, Santa Maria de Huerta, i a Monroy.

El 1871, Enrique es va casar amb la mare d'un col·lega, Manuela Inocencia Serrano y Cerver de València, trenta anys més gran que ell i vídua del militar i senador Antonio María del Valle Angelín; ella va portar a la família els fills del seu matrimoni anterior. Immediatament després la parella va viatjar extensament i va començar la construcció de la residència de la família a Madrid. El 1893 la família es va mudar a l'edifici acabat, dissenyat en estil eclèctic, per arquitectes de renom i des del primer moment amb la intenció de ser també una galeria d'art, molt semblant a les pinacoteques privades vistes a tota Europa. L'edifici -normalment es coneix com un palau- va servir més tard com un prestigiós lloc de reunions socials, informat l'endemà per la premsa de Madrid, i com una ubicació per a assemblees polítiques.

Primers anys carlistes 
Encara que els seus avantpassats paternos van romandre lleials als isabelins, va ser la mare d'Enrique, qui va influir en ell cap al carlisme, inclinació reforçada durant els anys universitaris. any també que es va afiliar a la Joventut Catòlica. Com a comte de Villalobos no va tenir èxit per a les Corts el 1871 per Ciudad Rodrigo, però si va aconseguir el mandat a les eleccions successives de 1872 per Ledesma. No hi ha cap evidència que Enrique de Aguilera participés en la Tercera Guerra Carlina i que fos exiliat, encara que el tema no està del tot clar. El 1876, a París, ja com a marquès, li van presentar a Carles de Borbó i Àustria-Este. Els dos van tenir una relació cordial quasi com una amistat personal; de Cerralbo va resultar -junt Solferino- un dels dos Grandes d'España que es va aliar amb el carlisme i automàticament es va convertir en una de les seves figures més destacades.

Dintre del carlisme Cerralbo va tractar de defensar la causa religiosa, però no va demostrar ser rival per a Cándido Nocedal. El conflicte va créixer quan Nocedal va ser nominat Cap Delegat el 1879, Nocedal va optar pel immovilisme i Cerralbo per l'oberturisme. Una altra qüestió va ser dur per a Noceda destacar les característiques catòliques a compte dels dinàstics. Carles VII va estar incòmode sobre aquest poder allunyant-se de les seves mans i, el lideratge de Nocedal va provocar xocs entre molts carlistes, Cerralbo va reflexionar sobre la retirada de la política. Quan Cándido Nocedal va morir el 1885 hi va haver rumors que Cerralbo li succeiria,

Però Carles VII va decidir liderar el moviment en persona. Citant raons de salut Cerralbo es va distanciar de la política carlista, marcada per nous conflictes entre Ramón Nocedal i el pretendent. En virtut del seu estatus va entrar al Senat el 1885, on era l'únic carlista. El 1886 Cerralbo va encapçalar una improvisada Junta per a coordinar l'esforç electoral carlista, encara que les estructures del moviment estaven paralitzades cada vegada més pel conflicte fins que els «nocedalistes» van ser expulsats el 1888. El mateix any Carles VII va decidir contrarestar el seu diari El Siglo Futuro, ordenant a Cerralbo per crear el diari oficial carlista [49] El Correo Español, on va començar la seva amistat per a tota la vida amb Juan Vázquez de Mella. Cerralbo es va dedicar a moltes altres iniciatives culturals carlistes. Com a representant reial va viatjar per tota Espanya entre 1889 i 1890, una novetat en termes de mobilització de masses; durant algunes d'aquestes visites va ser assaltat pels republicans. Finalment, després d'altres favors reials, el 1890 Cerralbo va ser nominat Cap Delegat, rebent carta blanca del pretendent.

Primer mandat 

El lideratge de Cerralbo va estar marcat per una actitud conciliadora cap als grups polítics de la dreta, amb la intransigència només reservada per als integristes, traïdors i rebels etiquetats. Va canviar el seu enfocament de conspiració per l'activitat parlamentària, malgrat els resultats obtinguts en les eleccions de 1891 i 1893 que havien estat força pobres. Segons sembla conscient de la pròxima cultura de masses, va treballar per desenvolupar la maquinària de propaganda carlista, no solament en la introducció dels primers intents de coordinar la premsa carlista, sinó que incloïa també una xarxa de biblioteques i editorials, en combinació amb altres medis d'activitat pública com ara conferències, festes, monuments erigir, la creació de premis i la creació de llistes de membres honoraris. Una novetat a la seva propaganda era l'ús sistemàtic de les imatges, com els retrats i fotografies de líders carlistes -incloent-se ell també- dels que es van imprimir innombrables edicions. També va tractar de construir bases econòmiques del moviment amb el control d'emissió d'accions de diverses institucions carlistes.

Potser el més important dels èxits de Cerralbo va ser el que estava construint una organització carlista en tot el país, el que va transformar el moviment d'un «partit» del  amb líders vagament organitzats amb els seus seguidors locals en una estructura institucionalitzada formal. Durant el seu mandat n'hi va haver unes 2.000 juntes i 300 cercles creats. Encara que alguns d'ells només existien en el paper i l'organització es limitava principalment al nord i est d'Espanya, el carlisme va esdevenir el partit polític més modern de l'època, amb els dos grans partits de torn va mantenir aliances electorals, en lloc latent entre els períodes electorals. La transformació del tradicionalisme en virtut de Cerralbo va portar molts a etiquetar el moviment com de «carlisme nou».

Cerralbo, encara que ell pròpiament no era un ideòleg, va presidir els treballs sobre l'Acta de Loredan, la declaració doctrinal carlista a començaments de 1897. El document confirma el perfil ultraconservador del carlisme i el seu compromís amb la religió, la dinastia, i l'estat descentralitzat, les novetats relatives havent fet un esforç per donar cabuda a la doctrina social de l'Església  i per atreure novament els integristes, posant en relleu el principi de la unitat catòlica.

A mesura que la crisi a Cuba anava creixent, la premsa liberal estava advertint repetidament contra una nova insurrecció carlista, acusacions en general, refutades per El Correo Español. Els petits grups carlistes estavan efectivament resolts a la violència i Cerralbo va tractar d'evitar el fenomen. El pretendent semblava decidit no afeblir el país, mentre a la guerra amb els Estats Units, però la situació va canviar després de la desastrosa pau de 1898, com Carles VII va fer alguns moviments interpretats com a preparació per a una altra guerra carlista. Cerralbo, àmpliament considerat com el líder dels «coloms» i enfrontats pels «falcons» com Joaquim Llorens i Fernández de Córdoba  corre el rumor que ser acomiadats aviat. Citant raons de salut va deixar Espanya i es va distanciar del conflicte, finalment lliurar la seva dimissió com Cap Delegat a la fi de 1899. La notificació va ser acceptada per Carles VII, qui va nominar a Matías Barrio i Mier com el nou líder polític.

Segon mandat 
El 1909 la mort de Carles VII va fer tornar a la política a Cerralbo, que va ser consultat pel nou pretendent, Don Jaume, que, com un rei carlista, podia adoptar el nom de «Jaume III». Juan  Molts carlistes distingits [98] van impulsar al pretendent per desestimar a Bartolomé Feliú Pérez i tornar a nomenar a Cerralbo. Va cedir a la pressió el 1912, amb la creació d'un òrgan de govern col·lectiu, «Junta Superior Tradicionalista central», amb Cerralbo com el seu president. Diversos autors sostenen que Cerralbo va ser «de facto» Cap Delegat i la premsa, igual que molts dels seus contemporanis, ho va presentar com a tal. La teoria competitiva sosté que Vázquez de Mella, sentint el pròxim enfrontament amb Don Jaime, va assumir que l'envelliment i la malaltia de Cerralbo, el seu antic amic, seria més fàcil de manipular; alguns afirmen que després del nomenament de fet era Mella qui dirigia el partit.

Cerralbo va tornar a la seva política conciliadora cap a altres partits conservadors; també va reprendre gires per tota Espanya, i va reorganitzar el partit mitjançant la creació de 10 comissions. Una novetat en la tàctica del partit va ser un intent d'emfasitzar la seva presència pública i organitzar aplecs i pelegrinatges, també a l'estranger.

Va ser durant el seu segon mandat que va néixer la milícia Requetè, com una organització paramilitar. Cerralbo va romandre perfectament fidel al Don Jaume encara que estava cada vegada més inquiet per la creixent posició de Váquez de Mella, que va portar a enfrontaments relacionats amb la gestió d'El Correo Español.

Un altre punt de controvèrsia va haver de calmar a Catalunya i que es relaciona amb la política cap al nacionalisme local resultant d'en Miquel Junyent i Rovira nomenat el cap local. La qüestió més difícil, tanmateix, va ser el creixent conflicte entri de Vázquez de Mella i Jaume III. Incapaç de resoldre el dilema de lleialtat, infestat de problemes de salut i amargat pels atacs dels seus antics amics, [114] a la primavera de 1918 Cerralbo va citar raons de salut i va renunciar.

Arqueologia i història 

Des dels seus dies universitaris Enrique de Aguilera va desenvolupar un gran interès per la cultura i la història; la seva primera trobada amb l'arqueologia es va reealitzar a l'indret de Madrid de Ciempozuelos el 1895. Va començar a col·leccionar objectes recuperats de diverses demolicions i excavacions arqueològiques organitzades per ell pròpiament: els primers van ser els de la vall del Jalón, iniciats el 1908. El seu èxit clau va ser la descoberta del lloc celtibèric d'Arcóbriga, catalogat com Arcobrigensis en les fonts romanes i cercat per generacions des del segle XVI; basat en l'anàlisi de múltiples facetes, Cerralbo va entretancar correctament l'àrea de recerca i va descobrir el jaciment, on les excavacions continuarien durant desenes d'anys.

El 1909, a propòsit de nombroses notes sobre els resultats imparells, va començar les excavacions a Torralba del Moral i Ambrona,que van continuar fins al 1916, en aquest moment considerat el més antic assentament humà descobert a Europa L'home fòssil per Hugo Obermaier (1916), un llibre de referència paleontològic durant generacions, es va basar parcialment en recomanacions de Cerralbo. Va romandre com a promotor, patrocinador, director i assessor a molts altres llocs.

Encara que la metodologia d'excavació de Cerralbo ara es considera obsoleta, es van introduir noves tècniques com la fotografia, tant al lloc com al laboratori, o els mètodes d'indexatge complexos.

Cerralbo va esdevenir membre de nombroses institucions científiques. [129] Va ser visitat a Madrid i Sòria per diversos arqueòlegs de classe mundial. [130] El 1912 va ser reconegut pels seus cinc volums de less seves monumentals Cerralbo va esdevenir membre de nombroses institucions científiques. Va ser visitat a Madrid i Sòria per diversos arqueòlegs de classe mundial. El 1912 va ser reconegut pels seus cinc volums monumentals de Páginas de la Historia Patria por mis excavaciones arqueológicas amb el Premi Internacional Martorell  i aplaudit pel seu treball a Torralba en el Congrés Internacional d'Antropologia i Arqueologia de Ginebra el mateix any.

El 1908 va entrar a la Reial Acadèmia de la Història (invitació pendent des de 1898), i es va unir a la Reial Acadèmia Espanyola el 1913. Abans de la seva mort Cerralbo va donar part de la seva col·lecció arqueològica als museus Museu Arqueològic Nacional d'Espanya i Museu Nacional de Ciències Naturals d'Espanya.

Col·leccionisme 
Des de la seva infància Cerralbo va tenir gran passió per col·leccionisme, es va centrar inicialment en la numismàtica, però va ampliar gradualment a llibres rars, segells i d'altres antiguitats. Com a col·leccionista incansable acudia a subhastes, botigues d'antiguitats i museus de tota Europa, comprava també sèries completes d'altres persones. Va aconseguir al voltant de 28.000 objectes, la seva col·lecció va ser considerada com una de les més completes d'Espanya en el moment. La premsa de l'època el sobrenomenava «El marquès col·leccionista», encara que el seu zel era popular entre les burgesies. Abans de la seva mort de Cerralbo va crear la Fundació Museu Cerralbo, que mostra la majoria dels seus objectes. La col·lecció continua sent un bon exemple de la passió d'un col·leccionista privat del , una mica indisciplinada, però amb generositat d'esforç en un sentit de la recerca de la bellesa i, possiblement, de qualitat de vida.

Obres 
 El Alto Jalón (1909)
 Páginas de la Historia Patria por mis excavaciones arqueológicas (1912)
 Las necrópolis ibéricas (1916)

Referències

Enllaços externs 

 Biografia
 Agustín Fernández Escudero. El marqués de Cerralbo (1845-1922). Biografía política
 Agustín Fernández Escudero, El XVII marqués de Cerralbo (1845-1922) Primera parte
 Agustín Fernández Escudero, El XVII marqués de Cerralbo (1845-1922) Segunda parte
 Agustín Fernández Escudero, Cerralbo, church and carlism
 Carmen Jiménez Sanz, Las investigaciones del Marqués de Cerralbo en el «Cerro Villar» de Monreal de Ariza: Arcobriga
 El marques coleccionista at Historia Urbana de Madrid
 marquesado de Cerralbo 
 family tree at geneanet
 family tree at geneallnet
 Museo Cerralbo official site

Diputats madrilenys al Congrés dels Diputats
Col·leccionistes d'art
Acadèmics de la Reial Acadèmia Espanyola
Morts a Madrid
Arqueòlegs madrilenys
Historiadors madrilenys
Polítics carlins